David Marrero e Fernando Verdasco eram os atuais campeões, mas desistiram na semifinal contra Alexander Peya e Bruno Soares devido a uma lesão de Marrero. Mariusz Fyrstenberg e Marcin Matkowski conquistaram o título, derrotando Peya e Soares na final por 3–6, 6–1, [10–8].

Cabeças de chave

  Marcel Granollers /  Marc López (Quartas de final)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (Final)

<li>  David Marrero /  Fernando Verdasco (Semifinais, desistiram)
<li>  Julian Knowle /  Robert Lindstedt (Primeira rodada)

Chave

Ligações externas
 Chave de duplas

D